Мистан има више значења:

 Мистан (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мистан (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику